Bahnhof Genève steht für folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Genève-Cornavin (Bahnhof Genf), Hauptbahnhof von Genf
 Bahnhof Genève-Aéroport (Bahnhof Genf Flughafen), Kopfbahnhof unter dem Flughafen Genf-Cointrin
 Bahnhof Genève-La Praille, Güterbahnhof
 Bahnhof Genève-Sécheron, Regionalbahnhof